Майкл Масси (; 1 сентября 1952, Канзас-Сити, Миссури, США — 20 октября 2016, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Родился в Канзас-сити, штат Миссури в семье Джека Гру и Холли Масси. Вырос во Франции, куда семья переехала в 1954 году. Его отец хотел продолжить карьеру писателя, а позднее работал в ЮНЕСКО в Париже. С детства владел французским языком. С 2002 года жил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

При съёмках фильма «Ворон» (1993) он случайно застрелил Брэндона Ли: в ходе съёмок сцены, в которой Масси должен был выстрелить в Брэндона Ли, пистолет оказался заряжен неправильно. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съёмочной группы и вылетела из ствола при выстреле холостым патроном. Актёр был ранен в живот, инородное тело застряло в позвоночнике, вызвав обширную кровопотерю. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице в Уилмингтоне. Хотя Масси был признан невиновным, он пережил длительный период депрессии. В интервью 2005 года он признался, что ему до сих пор снятся кошмары про тот день, и не устаёт повторять, что от такого невозможно отойти.

На телевидении Maсси также можно было увидеть в шоу, включая X-Files, Murder One, Alias, Cold Case, Supernatural.

Вместе с женой Эллен, с которой у них было двое детей, владели собственным бутиком в Лос-Анджелесе.

Скончался 20 октября 2016 года от рака желудка в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака желудка